Всего в Казани действует 34 государственных музеяи несколько общественных и частных галерей. Крупнейшим и самым многопрофильным из них является Национальный музей Республики Татарстан, основанный в 1894 году. Самые ценные естественнонаучные, археологические, этнографические и многие другие экспозиции располагаются в главном здании музея — бывшем Гостином дворе 1800—1815 гг. постройки. В Казани действует единственный в России филиал Государственного Эрмитажа — центр «Эрмитаж-Казань». Одним из самых популярных музеев города, одной из крупнейших сокровищниц искусства в России, является Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, представляющий свои экспозиции в главном здании бывшей резиденции генерала Сандецкого (начало XX века), в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ, Галерее современного искусства ГМИИ РТ. В 2016 году на базе Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан открылся первый в России Культурно-выставочный центр Русского музея в Казани. Крупный музейный комплекс действует в НКЦ «Казань». В 2016 году на базе ГМИИ РТ открылся первый в России Культурно-выставочный центр Русского музея, в структуру которого входят Ресурсный центр творческого развития детей и подростков и информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».

Список музеев

Комплексные 
 Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский кремль»

 Национальный музей Республики Татарстан
 Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (Музей ИЗО), в том числе Национальная художественная галерея «Хазинэ»
 Центр «Эрмитаж-Казань»
 Музей национальной культуры и истории города НКЦ «Казань»

Отраслевые 
 Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан (в Казанском Кремле)
 Музей исламской культуры (в Казанском Кремле)
 Музей естественной истории Татарстана
 Музей-мемориал Великой Отечественной войны
 Музей ФИГ «Фоновой Институтальный Год»
 Музей истории старообрядчества в здании Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви.

Университетские 
 Музей истории Казанского университета
 Археологический музей
 Геологический музей им. А. А. Штукенберга
 Зоологический музей и гербарий им. Э. А. Эверсмана
 Ботанический отдел музея

 Этнографический музей Казанского университета
 Музей Казанской химической школы
 Музей-лаборатория Е. К. Завойского
 Музей Н. И. Лобачевского
 Музей кафедры нормальной анатомии Казанского государственного медицинского университета

Персональные 
 Литературный музей Габдуллы Тукая
 Музей Л. Н. Толстого
 Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала
 Литературно-мемориальный музей А. М. Горького
 Музей Е. А. Боратынского
 Музей-квартира Мусы Джалиля
 Музей Каюма Насыри
 Музей Салиха Сайдашева
 Музей-квартира Назиба Жиганова
 Музей Баки Урманче
 Галерея К. Васильева
 Дом-музей академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых
 Дом-музей В. И. Ленина

Частные 
 Художественная галерея Славы Зайцева
 Интерактивный музей стрелкового оружия
 Центр современной культуры «Смена»
 Международный институт антиквариата ASG
 Музей советских игровых автоматов
 Музей чак-чака
 Дух Воина

Литература

Ссылки 
 Интерактивный музей стрелкового оружия
 Уникальный музей социалистического быта в Казани
 Дух Воина — музей оружия в Кремле
 Художественная галерея Славы Зайцева

Примечания 

Казань
Списки зданий и сооружений Казани
Списки организаций Казани